Села:
  Кантакузівка — Харківська область, Валківський район
  Кантакузівка — Черкаська область, Золотоніський район